

Toponymes 
 Ponti est une commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont en Italie.
 Ponti sul Mincio est une commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie en Italie.

Patronyme 
 Gio Ponti (1891-1979), architecte, designer industriel, auteur et enseignant italien.
 Giovanni Ponti (1896-1961), partisan et un homme politique italien.
 Carlo Ponti (1912-2007), producteur de cinéma italien.
 Michael Ponti (1937-2022), pianiste américain.
 Claude Ponti (1948-), auteur français de littérature de jeunesse.
 Edoardo Ponti (1973-), réalisateur et scénariste italien.
 Noè Ponti (2001-), nageur suisse.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme italien